Miejscowości w Rumunii:
 Celorico de Basto
 Celorico da Beira